Il doppio del Nottingham Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Luke Jensen e Murphy Jensen erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Ellis Ferreira e Jan Siemerink.

Mark Petchey e Danny Sapsford hanno battuto in finale 6–7, 7–6, 6–4 Neil Broad e Piet Norval.

Teste di serie
 Patrick Galbraith /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Ellis Ferreira /  Jan Siemerink (semifinali)
 Javier Frana /  Rick Leach (primo turno)
 Kent Kinnear /  Dave Randall (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Nottingham Open 1996
ATP Tour 1996